Max Oboussier (1888-1935), Vlaams activist en lid van de Raad van Vlaanderen
 Robert Oboussier (1900-1957), Zwitsers-Belgische componist en muziekcriticus

Achternaam